kwas akrylowy, CH2=CHCOOH
 propiolakton,